Alluaudia kan syfta på:

 Alluaudia (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Alluaudia (växter) – ett släkte av växter